Fäustling bezeichnet:

 einen Fausthandschuh
 historisch eine Pistole
 den Fäustling (Berg), Gipfel im Toten Gebirge in Oberösterreich

Siehe auch:
Fäustel